Herrmannbad ist der Name folgender Badeanlagen:

 Herrmannbad (Bad Lausick), Heilbad in Bad Lausick
 Herrmannbad (Löbau), Freibad in Löbau
 Herrmannbad (Wien), Sauna- und Brausebad in Wien